Краснокаменка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Краснокаменка — село в Тайыншинском районе Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Краснокаменка — деревня в Уйском районе Челябинской области.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Краснокаменка — село в Городском округе Феодосия/Феодосийском городском совете.
 Краснокаменка — посёлок городского типа в Городском округе Ялта/Ялтинском городском совете.